Khanjian (ou Khanjyan) (arménien: Խանջյան, arménien occidental: Խանճեան) est un patronyme arménien et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Aghasi Khanjian (1901-1936), secrétaire communiste arménien
Arsinée Khanjian (née en 1958), actrice et productrice canadienne
 (1940-1981), chef d'orchestre et pianiste soviéto-arménien
 (1926-2000), artiste et peintre soviéto-arménien

Toponyme

Khanjyan, communauté rurale du marz d'Armavir

Voir aussi

, ville iranienne de la province de Markazi

Homonymie de patronyme